Мирлинда Кусари Пуррини (; род. 1967) — косовская предпринимательница и общественная деятельница.

Биография 
Родилась 9 декабря 1967 года в городе Джяковица на юго-западе Косово.

Здесь посещала начальную и среднюю школу. Затем окончила в 1991 году факультет экономики и финансов Приштинского университета (прекратил существование в 1999 году). После этого работала в качестве финансового менеджера и бухгалтера в различных организациях Джяковицы. Занимая активную жизненную позицию, принимала участие в многочисленных мероприятиях по вопросам меньшинств, экономическому образованию женщин и молодежи. Готовила инструкторов для различных неправительственных организаций при участии Фонда Сороса, в частности, Five steps to your business plan и RIINVEST Summer School on Entrepreneurship в Македонии. Пуррини продолжила своё образование, получив MBA в косовской школе University College of International Management в 2013 году. Также стажировалась в США по делам малого бизнеса (). В октябре 2011 года она получила американскую награду Международного альянса женщин (). Замужем, муж — Shkelzen Purrini, проживают в Приштине.

Организация SHE-ERA 

Мирлинда Кусари Пуррини — основатель женской бизнес-ассоциации «SHE-ERA», неправительственной организации по экономическому развитию, созданная в сентябре 1999 года после конфликта на Балканах с целью расширения экономических возможностей женщин. Ассоциация заботится положением прав женщин и содействует расширению их возможностей в предпринимательстве. Также эта организация участвует в исследованиях и анализе положения женщин, поддерживая их гендерное равенство в обществе, в частности, в политической, социальной, экономической и культурной сферах.

Заслужив хорошую репутацию, SHE-ERA предлагает консультации, составление бизнес-планов, сбор необходимых документов, маркетинговые стратегии и исследования рынка, услуги в области управления людскими ресурсами. Ассоциация выстроила партнерские отношения с различными организациями и коммерческими компаниями в Центральной, Восточной и Западной Европе, а также в США, Канаде и Азии. С момента своего создания SHE-ERA выполнила более  на региональном уровне. Услугами ассоциации воспользовались более  среди которых более половины — женщины.

Примечания

Ссылки 
 Mirlinda Kusari Purrini
 Сайт организации SHE-ERA

Предприниматели по алфавиту
Предприниматели Югославии
Предпринимательницы
Предприниматели XXI века